Biografies:
 Fernand Gillet (1882-1980), oboista francès
 Georges Gillet (1854-1920), oboista i compositor francès
 Jean-François Gillet (Lieja, 1979), futbolista belga
 Miscel·lània:
 Gillet Herstal, fabricant de motocicletes belga

Vegeu també 
 Gillette